L’Office de la Protection du Citoyen (OPC) est une institution indépendante chargée d'assurer la protection de tout individu victime des abus de l'Administration Publique et de veiller sur respect des Droits Humains par l'Etat haïtien.
 le protecteur du citoyen en Haïti.